Kaptol može značiti:

 Kaptol, zbor kanonika neke mjesne Crkve
 Kaptol (Zagreb), Prvostolni kaptol zagrebački, sinonim za upravna tijela Zagrebačke nadbiskupije
 Kaptol (ulica), ulica i povijesna četvrt u Zagrebu
 Kaptol (općina), općina u Požeško-slavonskoj županiji
 Kaptol (Kostel, Slovenija), naselje u slovenskoj Općini Kostel